Улица Невельского — название улицы в ряде городов России. Названа в честь русского адмирала Геннадия Ивановича Невельского (1813—1876)

 Улица Невельского — улица в Горловке.
 Улица Невельского — улица в Казани.
 Улица Невельского — улица в Краматорске.
 Улица Невельского — улица во Владивостоке.
 Улица Невельского — улица в Находке.
 Улица Невельского — улица в Николаевск-на-Амуре.
 Улица Невельского — улица в Новосибирске.
 Улица Невельского — улица в Солигаличе.
 Улица Невельского — улица в Хабаровске.